Villa Quisisana steht für:
 Villa Quisisana in Bad Oeynhausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Oeynhausen
 Villa Quisisana in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Wachwitz
 Villa Quisisana in Mölln, siehe Liste der Kulturdenkmale in Mölln
 Villa Quisisana in Nidda, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Nidda
 Villa Quisisana in Radebeul, siehe Villa Julius Büttner